Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 2000/2001 rozpoczął się 12 sierpnia 2000 w australijskim Mount Buller, a zakończył 11 marca 2001 w fińskim Himos. Była to 22 edycja Pucharu Świata w narciarstwie dowolnym. Puchar Świata rozegrany został w 6 krajach i 9 miastach na 4 kontynentach. Najwięcej zawodów odbyło się w USA - po 4 dla kobiet i mężczyzn. W tym sezonie ostatecznie zrezygnowano z rozgrywania baletu narciarskiego oraz zawieszono prowadzenie osobnej klasyfikacji dla jazdy po muldach podwójnych.

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Fin Janne Lahtela, a wśród kobiet Australijka Jacqui Cooper. W tym sezonie triumfowali: Fin Mikko Ronkainen wśród mężczyzn oraz ponownie Jacqui Cooper wśród kobiet, dla której był to trzeci tytuł z rzędu.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz
 Klasyfikacje mężczyzn
 Klasyfikacje kobiet

2000 w sportach zimowych
2001 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym